Lonchodiodes är ett släkte av insekter. Lonchodiodes ingår i familjen Phasmatidae, ordningen Phasmida, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Spökskräckor
Lonchodiodes